Matija Kovačić (novinar), hrvatski novinar
Matija Kovačić (pjesnik), hrvatski pjesnik
Matija Kovačić (nogometaš), hrvatski nogometaš
Mateo Kovačić, hrvatski nogometaš